Hatikva může být:
 Hatikva – izraelská hymna
 Hatikva (politická strana) – izraelská politická strana
 Šchunat ha-Tikva – čtvrť v Tel Avivu